Șerbăneasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șerbăneasa (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Șerbăneasa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea